Диан Генчев Тодоров е български футболист, полузащитник. Роден на 8 февруари, 1975 г. във Варна. Играч на Берое (Стара Загора).

Статистика по сезони

Бележки 

Български футболисти
Футболисти на Спартак (Варна)
Футболисти на Локомотив (София)
Футболисти на Черно море (Варна)
Футболисти на Берое
Футболисти на Несебър
Родени във Варна